Klangstab steht für:

 ein (hölzernes) Perkussionsinstrument, siehe Claves 
 ein (metallenes) Perkussionsinstrument ähnlich der Handglocke (englisch auch „chime“)